Alniyat ou Al Niyat est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ο Scorpii ;
 σ Scorpii ;
 τ Scorpii.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation du Scorpion

es:Al Niyat
nl:Alniyat